Titov je ruské příjmení s následujícími nositeli:

 German Titov (1935–2000), sovětský kosmonaut
 German Titov (lední hokejista) (* 1965), ruský hokejista 
 Jegor Titov (* 1976), ruský fotbalista
 Jurij Titov (* 1935), sovětský gymnasta
 Konstantin Titov (* 1944), ruský politik
 Ljudmila Titovová (* 1946), sovětská rychlobruslařka
 Valentina Titovová (* 1942), ruská herečka
 Vasilij Titov (1650–1715), ruský hudební skladatel
 Vladimir Titov (* 1947), sovětský kosmonaut

další významy
 Titov (kráter), kráter na Měsíci

Ruská příjmení